Горско Дюлево е село в Южна България. То се намира в община Момчилград, област Кърджали.

География

История

Културни и природни забележителности 
Има новооткрита селска чешма в памет на Мустафа Юмер.

Бележки 

Села в област Кърджали
Населени места в община Момчилград